Rozgrywki 1966/1967 były 64. sezonem w historii ligi meksykańskiej, a 24. sezonem w historii profesjonalnej ligi meksykańskiej. Tytułu mistrzowskiego broniła .

Tabela 

 
MISTRZ MEKSYKU – 1966/1967

TOLUCA 1. TYTUŁ MISTRZOWSKI

Bibliografia 
 RSSSF.com

1966/1967
1966 w piłce nożnej
1967 w piłce nożnej